Hertford (Engeland), een plaats in het Engelse bestuurlijke gebied East Hertfordshire
Hertford (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina